Заречный — поселок в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Зареченское .

География 
Посёлок находится недалеко от рек Вагай и Слепышка.

История 
В 2008 году в состав посёлка включена деревня Малькова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района